Похоронный обряд — обряды (ритуалы) во время похорон:

 Язычество: Обряд воздушного погребения / Развеивание праха
 В православии: см. Похороны#Православные похороны, также Русские похороны
 Джаназа (исламский похоронный обряд)
 Похоронные обряды и обычаи в иудаизме
 Похоронные обряды японцев

Похоронная процессия, отпевание, поминальная трапеза

См. также 
 обряд похорон мух

Обряды и ритуалы